Leonor av Spanien, född Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz den 31 oktober 2005 i Madrid, Spanien, är en spansk infantinna som är kung Felipe VI:s och drottning Letizias äldsta dotter och på första plats i den spanska tronföljden. Efter sin fars trontillträde 2014 är Leonor landets tronföljare och hon bär därför den traditionella titeln Prinsessa av Asturien.

Biografi 
Hon döptes i Zarzuelapalatset den 14 januari 2006 av Madrids ärkebiskop, kardinal Antonio María Rouco Varela, med det dåvarande spanska kungaparet som faddrar. I enlighet med den kungliga familjens tradition förrättades dopet med vatten från Jordanfloden. Leonor har en yngre syster vid namn Sofia.

Före 2018 gjorde Leonor och hennes syster Sofia endast ett fåtal offentliga framträdanden. Ett av de större var vid hemkomsten av spanska fotbollslandslaget efter vinsten i Världsmästerskapet i fotboll 2010. År 2015 mottog Leonor Gyllene skinnets orden.

Den 31 oktober 2018 höll Leonor sitt första offentliga tal; det ägde rum på Instituto Cervantes i Madrid.

Anfäder

Källor

Noter

Externa länkar 

Födda 2005
Spanska prinsessor
Huset Bourbon
Kvinnor
Levande personer
Riddare av Spanska Gyllene skinnets orden
Mottagare av Karl III:s orden
Storkorset med kedja av Karl III:s orden
Mottagare av Isabella den katolskas orden
Storkorset av Isabella den katolskas orden
Mottagare av Maria-Lovisaorden
Mottagare av Spanska Sjöförtjänstorden
Mottagare av Spanska Militärförtjänstorden